Партнёр (фильм, 1968) — третий полнометражный фильм итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи, который называет его «шизофреническим фильмом о шизофрении».
 Партнёр (фильм, 2007) — кинокомедия, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат 20 июля 2007 года, ремейк голливудского фильма «Правила съёма: Метод Хитча».